Карл Фридрих Нейман (; 1793—1870) — немецкий ,  и . Член Прусской (Берлин-Бранденбургской) академии наук.

Биография

Исаак Лазарь родился 28 декабря 1793 года в городе Шлюссельфельде в семье мелкого еврейского торговца. Образование получил сперва в еврейской школе, затем, сменив имя на Карл Фридрих Нейман, продолжил учёбу в Гейдельбергском, Мюнхенском и Геттингенском университетах. 

В 1829 году К. Ф. Нейман стал членом Прусской академии наук.

Изучал армянский язык у мхитаристов в Венеции, а китайский язык и литературу в Лондоне, в 1830 году посетил Китай, откуда привёз ценную китайскую библиотеку из 12000 тт., которую затем уступил баварскому правительству, став при этом хранителем этой библиотеки и профессором китайского языка в Мюнхенском университете. 

Нейман принимал деятельное участие в революции 1847—1848 гг., был членом баварского временного парламента, но в 1852 году был отстранён за политическую деятельность со своего поста. 

В 1853 году Карл Фридрих Нейман поселился в Берлине, где и прожил до самой смерти; умер 17 марта 1870 года и был похоронен на Старом южном кладбище города Мюнхена. 

Нейман оставил после себя множество научных трудов по армянской и китайской литературе. На русский язык (ещё при жизни Неймана) была переведена его работа «История американских Соединенных Штатов» (том I, Санкт-Петербург, 1864).

Библиография
Избранные труды К. Ф. Неймана:
 «Versuch einer Geschichte der armenischen Litteratur» (Лейпциг, 1836), 
 «Geschichte des englisch-chinesischen Kriegs» (Лейпциг, 1846; 2 изд., 1855),
 «Die Völker des südlichen Russland» (Лейпциг, 1846; 2 изд., 1855),
 «Geschichte des englischen Reichs in Asien» (Лейпциг, 1857),
 «Ostasiatische Geschichte 1840—60» (Лейпциг, 1861),
 «Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika» (Б., 1863—1866).

Примечания

Литература 
 Neumann, Friedrich // Allgemeine Deutsche Biographie .
 Jewish Encyclopedia, IX, 237.

Ссылки 
 
 Neumann, Karl Friedrich // Encyclopædia Britannica .

Библиотекари Германии
Похороненные на Старом южном кладбище
Прусская академия наук